Micranthemum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Micranthemum ingår i familjen Linderniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Micranthemum